Кубок Каталонии по футболу 2011 — 22-й Кубок Каталонии. Оба полуфинала прошли 8 августа, финал состоялся 9 августа. Все матчи проходили на Ноу Эстади в Таррагоне.

Команды — участники 
 Барселона
 Эспаньол
 Херона
 Химнастик

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
  // FCF.cat
  // TotalBarça.com

Спорт в Испании в 2011 году
Футбол в Европе в 2011 году
Кубковые футбольные турниры в Испании
Футбол в Каталонии
Август 2011 года